

Cinema e televisione 
 The Renegade – cortometraggio del 1912 diretto da Al Christie
 The Renegade – film del 1915 diretto da Charles Swickard
 The Renegade – film del 1943 diretto da Sam Newfield
 The Renegade – film per la televisione del 1960 diretto da David Mainwaring
The Renegade – film del 2018 diretto da Lance Daly

Persone 
 The Renegade – nome d'arte dell'ex wrestler statunitense Rick Wilson

Pagine correlate 
 Renegade